

Persone 
 Enrique Villaurrutia – calciatore cubano, centrocampista
 Jacobo de Villaurrutia – avvocato dominicano co-fondatore del Diario de México, il primo quotidiano in Messico
 Xavier Villaurrutia – scrittore, poeta e drammaturgo messicano

Altro 
 Premio Xavier Villaurrutia – premio letterario messicano